Сан-Гавіно́-ді-Тенда́, Сан-Ґавіно-ді-Тенда () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 880 км на південний схід від Парижа, 90 км на північний схід від Аяччо, 19 км на південний захід від Бастії.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сан-Гавіно-ді-Тенда на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Корсика

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Корсика